Charlie - Anche i cani vanno in paradiso (All Dogs Go to Heaven) – film di animazione del 1989
 All Dogs Go to Heaven – videogioco rompicapo del 1989 basato sul film di animazione

Altro 
 Le avventure di Charlie (All Dogs Go to Heaven 2) – film di animazione del 1996, seguito del film del 1989
 Anche i cani vanno in paradiso (All Dogs Go to Heaven: The Series) – serie televisiva basata sul film di animazione